KMI – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Miyazaki (Giappone)